Филибер де Шалон-Арле (; 18 марта 1502, Лон-ле-Сонье — 3 августа 1530) — принц Оранский, сеньор Арле и Нозеруа. Последний представитель младшей ветви Бургундской династии, которая ведёт начало от Гильома IV, графа Оксон (1090/1095 — 1155), и которая приобрела княжество Оранж в результате брака Жана III де Шалона (ум. 1418) с Марией (ум. 1417), дочерью и наследницей Раймонда V де Бо, принца Оранского.

Биография 
Филибер де Шалон — сын Жана IV де Шалон-Арле и Филиберты де Люксембург, дочери Антуана II де Линьи, графа де Бриенн, де Линьи и де Руси.

Его отец умер через 3 недели после рождения Филибера. Регентшей при малолетнем наследнике была мать, а с 1517 года он стал править самостоятельно.

Принимал участие в борьбе между королём Франции Франциском I и императором Священной Римской империи Карлом V. Чтобы защитить свои владения, сначала лавировал между двумя противоборствующими лагерями. В 1524 году открыто примкнул к партии императора.

В 1527 году, после гибели коннетабля де Бурбона, возглавил императорские войска в Итальянской кампании. Взял Рим и принудил укрывшегося в замке св. Ангела папу Климента VII к капитуляции с выплатой вознаграждения в 400 тыс. дукатов.

После смерти  28 мая 1528 года, Карл V назначил Филибера губернатором и генерал-капитаном Неаполя.

Филибер де Шалон погиб 3 августа 1530 года в битве при Гавинане во время осады Флоренции. Ему было 28 лет. Все владения и титулы унаследовал его племянник Рене де Шалон (Рене де Нассау-Бреда) — сын Клод, сестры Филибера.

Титулы и звания 
 вице-король и генерал-капитан королевства Неаполь
 князь Мельфи (королевство Неаполь)
 герцог де Гравина (королевство Неаполь)
 граф де Шарни и де Пентьевр
 виконт де Безансон
 сеньор Арле, Нозеруа, Ружмон, Оржеле и Монфокон
 генерал-капитан императорской армии

Библиография 
 Ulysse Robert. Philibert de Chalon, prince d’Orange, vice-roi de Naples, Paris, Plon, 1902, réédité en 2005 par Elibron Classics ISBN 978-0-543-95249-3
 Jean-Pierre Soisson. Philibert de Chalon, prince d’Orange, Paris, Grasset, 2005, ISBN 978-2-246-66891-6

Ссылки 
 
 Philibert de Châlon

Персоналии по алфавиту
Филибер де Шалон
Принцы Оранские
Вице-короли Неаполя
Участники Итальянских войн
Монархи, погибшие в бою